San Marco (svatý Marek) může znamenat:

 Bazilika svatého Marka v Benátkách
 náměstí Svatého Marka v Benátkách
 San Marco (Řím), kostel v Římě
 Svatý Marek (Florencie), klášter a kostel ve Florencii, nyní Národní muzeum Svatého Marka
 Cellino San Marco, italská obec v Apulii
 San Marco Equatorial Range, italský kosmodrom u afrických břehů
 San Marco 1, italská družice

Externí odkazy